Faliero ist der Name folgender Personen:

 Marino Falier (um 1285–1355), Doge von Venedig von 1354 bis 1355
 Ordelafo Faliero († 1118), Doge von Venedig von 1102 bis 1118
 Vitale Falier, auch Vitale Faliero († 1096), 1084 bis 1096 Doge von Venedig